Gretton – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Gretton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Gretton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)